Bieg na 1000 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 14 lutego w hali Gangneung Oval w Gangneung.

Złoty medal wywalczyła Holenderka Jorien ter Mors, na kolejnych miejscach uplasowały się Japonki - Nao Kodaira i Miho Takagi.
W zawodach wzięły udział 2 Polki. Natalia Czerwonka zajęła 12 miejsce, a Karolina Bosiek była 29.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o biegu na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018